Abierto Mexicano Telcel 2023, właśc. Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Mexican Open rozgrywany w dniach 27 lutego-4 marca 2023 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 832 890 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Meksyku